Miller Genuine Draft 500 kan avse:

 Miller Genuine Draft 500 (Pocono 1) – ett NASCAR Cup-race som kördes 1990 på Pocono Raceway
 Miller Genuine Draft 500 (Pocono 2) – ett NASCAR Cup-race som kördes 1991-1995 på Pocono Raceway
 Miller Genuine Draft 500 (Dover) – ett NASCAR Cup-race som kördes 1995 på Dover International Speedway